

Подгора — населений пункт в общині Бреза, Зеницько-Добойський кантон.
 Подгора — населений пункт в общині Лопаре, Республіка Сербська.
 Подгора — населений пункт в общині Миличі, Республіка Сербська.
 Подгора — населений пункт в общині Фойніца, Середньобоснійський кантон.

Подгора — село в Косинському районі Пермського краю.
 Подгора — село в Кудимкарському районі Пермського краю.

Подгора — поселення в общині Гореня вас-Поляне, Горенський регіон.
 Подгора — поселення в общині Добреполє, Осреднєсловенський регіон.
 Подгора — поселення в общині Равне-на-Корошкем, Регіон Корошка.
 Подгора — поселення в общині Стража, регіон Південно-Східна Словенія.
 Подгора — поселення в общині Шмартно-об-Пакі, Савинський регіон.
 Подгора-при-Долскем — поселення в общині Дол-при-Любляні, Осреднєсловенський регіон.
 Подгора-при-Златем Полю — поселення в общині Луковиця, Осреднєсловенський регіон.
 Подгора-при-Ложу — поселення в общині Лошка доліна, Регіон Нотрансько-крашка.
 Гореня Подгора — поселення в общині Чрномель, Регіон Юговзходна Словенія‎.
 Доленя Подгора — поселення в общині Чрномель, Регіон Юговзходна Словенія.

Подгора — місто в жупанії Спліт-Далмація.
 Подгора — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Дубровачко Примор'є.
 Подгора — населений пункт в общині Кумровец, Крапинсько-Загорська жупанія.
 Подгора Крапинська — населений пункт в общині Крапина, Крапинсько-Загорська жупанія.
 Подгора Турковська — населений пункт в общині Делнице, Приморсько-Горанська жупанія.
 Горня Подгора — населений пункт в общині Доня Стубиця, Крапинсько-Загорська жупанія.
 Доня Подгора — населений пункт в общині Доня Стубиця, Крапинсько-Загорська жупанія.

Подгора — населений пункт в общині Забіяк.

Див. також 
 Подґура